Arbatskaja – stacja metra w Moskwie na linii Arbatsko-Pokrowskaja
 Arbatskaja – stacja metra w Moskwie na linii Filowskaja